Gardenia bezeichnet:

 den wissenschaftlichen Namen der Pflanzengattung Gardenien
 Rallet Le Gardenia und Gardénia, 1920 bzw. 1925 kreierte Düfte des französischen Parfümeurs Ernest Beaux

Gardenia ist der Familienname folgender Personen:

 Vincent Gardenia (1920–1992), US-amerikanischer Schauspieler

Gardenia ist der Titel folgender Filme:

 Gardenia – Eine Frau will vergessen, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1953 von Fritz Lang
 Gardenia – Bevor der letzte Vorhang fällt, deutscher Dokumentarfilm aus dem Jahr 2014 von Thomas Wallner